Heibel ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Heibel (* 1943), deutscher Objektkünstler
 Hermann Heibel (1912–1941), deutscher Schwimmer
 Wilhelm Heibel (1892–1984), deutscher Politiker

Siehe auch:

 Haibel
 Heibl